C11H15NO2 – formula molecolare del 2-Metil-MDA
C11H15NO2 – formula molecolare del 5-Metil-MDA
C11H15NO2 – formula molecolare del 6-Metil-MDA
C11H15NO2 – formula molecolare del MDMA

Formule molecolari